REPS:
 RePS pour l'acronyme de Revue électronique de Psychologie Sociale
 reps pour l'étoffe de soie et de laine